Библия называет 42 места, или «стана», посещённые израильтянами во время их Исхода из Египта. Они чётко перечислены в , и также дана длина маршрутов в книгах «Исход» и «Второзаконие». Библейские комментаторы, такие как Иероним Стридонский в своем «Послании к Фабиоле», Беда Достопочтенный и Пётр Дамиани обсуждали их в соответствие с ивритом. Данте Алигьери смоделировал на них 42 главы своего произведения «Новая жизнь». В XIX—XX вв. станы Исхода неоднократно становились предметом изучения библеистов.

Согласно Документальной гипотезе, этот список изначально не входил в оригинальный текст. По этой гипотезе считается, что редактор Библии соединил фрагменты Торы и часть списка станов, чтобы заполнить несогласованности между основными источниками. Некоторые места могли быть добавлены как литературный приём, убраны или искажены к примеру из-за созвучия Син (пустыня) и Синай (полуостров), или из-за долгого 40-летнего (согласно легенде) нахождения в пустыне.

В разных версиях списка есть повествовательные отличия. Например: «И пришли в Елим; там [было] двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев». Это вызывает дебаты относительно того, насколько повествование является частью оригинального текста в списке, и сколько дополнительных деталей добавлено редактором.

Некоторые места не попали в библейский список. Например,  ссылается на неизвестные события в утраченной Книге браней Господних, и  описывает рытье колодца.

Список станов Исхода

Ссылки 
 
 
 
 Иероним Стридонский «Книга истолковательная к Фабиоле о сорока двух станах израильтян в пустыне»
 Иосиф Флавий «Иудейские древности», гл. 2, 3
 The Journey’s Of The Sons of Israel
 Exodus Stations in Jordan — Туристический сайт Израиля по святым местам
 Исход евреев из Египта — Версии: вулканическая гипотеза о Санторине, возможные маршруты по Синаю
 New Evidence from Egypt on the Location of the Exodus Sea Crossing: Part II

Литература 
 
 Édouard Naville, «The store-city of P. and the route of the Exodus» (Л., 1885)
 , "The Geography of the Exodus, " in Silberman, Neil Ash (editor), The Land That I Will Show You: Essays in History and Archaeology of the Ancient Near East in Honor of J. Maxwell Miller (Sheffield Academic Press, 1997) P. 267—269, ISBN 978-1850756507
 Д. Редфорд, «Perspective on the Exodus», pp. 139—140, quoted in John Van Seters, "The Geography of the Exodus, " in Silberman, Neil Ash (editor), The Land That I Will Show You: Essays in History and Archaeology of the Ancient Near East in Honor of J. Maxwell Miller (Sheffield Academic Press, 1997) fn.37, p. 269)
 Ricardo A. Caminos: Late-Egyptian Miscellanies. London 1954.
 Labib Habachi: Features of the Deification of Ramesses II. Abhandlungen des Deutschen archäologischen instituts Kairo. Ägyptische Reihe. Bd 5. Glückstadt 1969.
 Mahmud Hamza: Excavations of the Department of Antiquities at Qantîr (Faqûs District). In: Annales du Service des Antiquites de l’Egypte. Kairo 30.1930, S. 31-68.
 Edgar B. Pusch: Piramesse-Qantir. in: Susanne Petschel, Martin von Falk (Hrsg.): Pharao siegt immer — Krieg und Frieden im Alten Ägypten. Katalog zur Ausstellung Gustav-Lübcke-Museum März — 31. Oktober 2004. Bönen 2004, S. 240—263. ISBN 3-937390-16-2
 S. Adam: Recent Discoveries in the Eastern Delta (Dec. 1950 — May 1955). in: Annales du Service des Antiquités de l’Egypte (ASAE). Kairo 55.1957, S. 301—324. (besonders S. 318—324)
 Labib Habachi: Khatâ'na — Qantîr: Importance. in: Annales du Service des Antiquités de l’Egypte (ASAE). Kairo 52.1954, S. 443—562.
 Labib Habachi, E. M. Engel: Tell el-Dab´a. 1. Tell. el-Dab´a and Qantir. The Site and its Connection with Avaris and Piramesse. Wien 2001. ISBN 3-7001-2986-6
 Stern, Ephraim, ed. The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. New York: Simon & Schuster, 1993.
 Pritchard, James, ed. Ancient Near East in Pictures. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1954.
 Pritchard, James, ed. Ancient Near Eastern Texts. Princeton, N. J.: Princeton University Press. 1969.
 Meyers, Eric, ed. The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. New York: Oxford University Press, 1997.
 Bromiley, Geoffrey, ed. The International Standard Bible Encyclopedia. Grand Rapids: Eerdmans, 1988.
 Biblical Archaeologist
 Near Eastern Archaeology
 Biblical Archaeology Review
 Board man, John, et al., eds. The Cambridge Ancient History. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Фильмы 
 Документальный фильм «Discovery: Разгаданные тайны Библии. Исход / Biblical Mysteries Explained. Exodus». смотреть online Фильм иллюстрирует мнение следующих экспертов: директор  эпидемолог , Dr. Robert Cargill из Айовского университета, Dr. Peter Williams из Кембриджского университета, Colin Humphreys, океанограф Doron Nof профессор Университета штата Флорида.  По теории научного объяснения «десяти казней египетских» в фильме также участвовали эксперты: директор Музея энтомологии Миссисипи Ричард Браун, Эндрю Шпильман, и директор отдела по исследованию болезней животных Министерства сельского хозяйства США Роджер Бриз.
 Versunkene Metropolen: Operation Piramesse. Dokumentation, 45 Min., Produktion: ZDF, Erstsendung: 24. Juni 2007,  ZDF-Dossier mit 2 Videos und Bilderserie
 Lost Cities of the Ancients: The Vanished City of the Pharao. Dokumentation, 58 Min., Produktion: BBC/National Geographic, 2006

Примечания 

География Древнего Египта
Библейские места
Списки:География Израиля
Списки:Библия
Сюжеты Книги Исход‎